Alas Smith and Jones - een Britse comedyserie (1982-'88)
Alias Smith and Jones - een Amerikaanse televisieserie (1971-'73)